Adrien Pottier ist der Name folgender Personen:

* Adrien-Félix Pottier (1792–1855), Schweizer Politiker und Richter
 Adrien Joseph Pottier (vor 1742–nach 1767), Orgelbauer